Курманджі, :

 Курманджі — самоназва кількох сучасних етнічних груп курдів, історично — самоназва всього курдського народу. 
 Курманджі — назва найбільшого з діалектів курдської мови (фактично самостійної мови). Слід зазначити, що деякі етнічні групи, які називають себе «курманджі», говорять не на діалекті курманджі, а на інших діалектах (зазакі та ін.).